

Cinema
 La ragazza di Stillwater (Stillwater) – film del 2021 diretto da Tom McCarthy

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Stillwater – città della Contea di Washington, Minnesota
 Stillwater – township della Contea di Sussex, New Jersey
 Stillwater – città della Contea di Saratoga, New York
 Stillwater – città della Contea di Payne, Oklahoma
 Stillwater – borough della Contea di Columbia, Pennsylvania